Tadeusz Dąbrowski (1894–1915) – podporucznik Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Dąbrowski (1898–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Dąbrowski (ur. 1961) – działacz sportowy
 Tadeusz Dąbrowski (ur. 1979) – poeta

Przypisy